Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XIII. Gesetzgebungsperiode). Die XIII. Gesetzgebungsperiode begann am 4. November 1971 und endete am 4. November 1975. Nach der Nationalratswahl am 10. Oktober 1971 entfielen von 183 Mandaten 93 auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), 80 auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und 10 auf die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Während der Legislaturperiode waren 205 Abgeordnete Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

13